Ilpo est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Ilpo Kauhanen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Ilpo Koskela (1945-1997), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1961), sprinteur céiste finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1953), lutteur olympique finlandais
Ilpo Tiihonen (né en 1950), poète et écrivain finlandais
 (né en 1963), musicien électronique finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de football

Homonymie de prénom